A 2010. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi egyéni sprint versenyszámát február 17-én rendezték Whistlerben. Az aranyérmet az orosz Nyikita Krjukov nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A futamok egy 1580 méteres pályán zajlottak, amelyen egyetlen kört kellett teljesíteni, klasszikus stílusban.

A selejtezőből az első 30 helyen célba érkező versenyző jutott tovább. A negyeddöntő futamaiban a versenyzőket a selejtezőben elért időeredményeik szerint osztották be. Az öt futam mindegyikéből az első két helyen célba érkező, valamint az összesítésben két legjobb időt teljesítő versenyző jutott az elődöntőbe. Az elődöntő futamaiból az első két helyen célba érkező, valamint az összesítésben két legjobb időt teljesítő versenyző jutott a döntőbe.

A rövidítések jelentése a következő:
 Q: továbbjutás helyezés alapján
 q: továbbjutás időeredmény alapján

Selejtező

Negyeddöntők

Elődöntők

Döntő

Források 

Sífutás a 2010. évi téli olimpiai játékokon